Protesty na Haiti (1984–1986)
 Protesty na Haiti (2004)
 Protesty na Haiti (2019)